ТПС (, в дословном переводе — «Футбольный клуб Турку»), или «Ту́рун Па́ллосеура» — финский футбольный клуб из города Турку, выступающий в Вейккауслиге, высшей футбольной лиге Финляндии. Восьмикратный чемпион Финляндии. Домашние матчи проводит на стадионе «Веритас», вмещающем 9 372 зрителей.

История 
Футбольный клуб «ТПС» в городе Турку появился в 1922 году и уже на второй год своего существования команда добралась до финала чемпионата Финляндии по футболу. В то время (с 1908 по 1929 годы) чемпионство в Финляндии определялось по кубковой системе. Свои первые золотые медали  команда сумела заполучить уже в 1928 году. В 1934 году «ТПС» вылетел из высшей лиги, но сумел вернуться в неё год спустя. Второе чемпионство было добыто в 1939 году, когда чемпионат был прерван за два тура до конца из-за начавшейся Второй мировой войны. Следующее чемпионство в 1941 году так же было присуждено команде «ТПС» по окончании не полного сезона. В 1949 году команда вновь получила золотые медали. По окончании сезона 1952 года клуб заняв последнее место выбыл из высшей лиги. Вернуться в элиту удалось через четыре года. В 1963 году команду вновь ожидал вылет из высшей лиги. Двумя годами позже удалось вернутся обратно. Ещё через пять лет в 1971 году долгожданное чемпионство, которого пришлось ждать без малого двадцать лет. Следующий сезон для «ТПС» тоже оказался золотым. Через три года клуб выиграл свои последние на данный момент золотые медали чемпионата.

Принципиальным соперником для «ТПС» является другой клуб из города Турку — Интер. По окончании сезона 2016 года «ТПС» занял вторую строчку в Юккёнен, а Интер в свою очередь занял 11 позицию в Вейккауслиге. Команды ожидала очная встреча за право играть в элите финского футбола. По результатам двухматчевого противостояния (0:0 и 0:2) «ТПС» остался играть во второй по силе лиге.

По итогам сезона 2017 «ТПС» занял первое место в Юккёнен, что позволило подняться в Вейккауслигу, но спустя сезон последовал вылет обратно.

В сезоне 2019 «ТПС» занял 2 место в Юккёнен и победил в переходных матчах за право играть в Вейккауслиге клуб «КПВ» 3:0 по сумме двух матчей.

Достижения 
Вейккауслига
  Чемпион (8): 1928, 1939, 1941, 1949, 1968, 1971, 1972, 1975
  Серебряный призёр (11): 1923, 1925, 1926, 1930, 1938, 1944, 1948, 1960, 1984, 1986, 1989
  Бронзовый призёр (11): 1929, 1931, 1957, 1967, 1977, 1987, 1996, 2007, 2009, 2010, 2012

Кубок Финляндии
  Обладатель (3): 1991, 1994, 2010
  Финалист (5): 1965, 1979, 1996, 1997, 2005

Кубок финской Лиги
  Обладатель (1): 2012
  Финалист (1): 2008

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений с 1994 года 

 Уступил в плей-офф

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
Полный список игроков клуба «ТПС», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
  Яни Виртанен
  Хенрик Мойсандер
  Рику Риски
  Каспер Хямяляйнен
  Мика Ээритало
  Юнатан Юханссон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт стадиона Веритас 

Футбольные клубы Финляндии
Спорт в Турку